Miejscowości w USA:
 Fairbank – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Buchanan
 Fairbank – opuszczone miasto w stanie Arizona, w hrabstwie Cochise
Gminy w USA:
 Fairbank (ang. Fairbank Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Buchanan